Fremdsprachenuniversität steht für
 Fremdsprachenuniversität  Peking, China
Fremdsprachenuniversität Shanghai, China
Fremdsprachen-Universität Tokyo, Japan
Fremdsprachenuniversität Ōsaka, Japan 
Fremdsprachenuniversität Hankuk, Südkorea